OIE – Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt
 Oie (nazwa geograficzna) – miejscowość i gmina we Francji